ALH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Albany, Albany (Western Australia), Australia
 alh – codice ISO 639-3 della lingua alawa